VFJ steht für:

 Vehicle Factory Jabalpur, indischer Automobilhersteller
 VfJ 08 Paderborn, Sportverein aus Paderborn

Abkürzung